Фа́рмер (; ) — английская фамилия.

Фамилия 

 Фармер, Билл (род. 1952) — американский комик, актёр озвучивания.
 Фармер, Гари (род. 1953) — канадский актёр и режиссёр.
 Фармер, Генри (1819—1891) — британский органист, скрипач, композитор и музыкальный педагог. Дядя Джона Фармера.
 Фармер, Генри Джордж (1882—1965) — британский музыковед и фольклорист, исследователь арабской музыки.
 Фармер, Дарси Линн (род. 2004) — американская актриса эстрады и певица.
 Фармер, Джойс (род. 1938) — американская автор комиксов, одна из первых женщин в движении андеграундных комиксов.
 Фармер, Джон (1835—1901) — английский композитор, музыкант и преподаватель музыки.
  (1865—1944) — британский ботаник.
 Фармер, Джордж (род. 1938) — американский саночник.
 Фармер, Майк (род. 1936) — американский профессиональный баскетболист.
 Фармер, Милен (род. 1961) — французская певица.
 Фармер, Мимзи (род. 1945) — итальянская, французская и американская актриса, сценарист.
 Фармер, Пол (1959—2022) — американский медицинский антрополог и врач.
 Фармер, Фанни (1857—1915) — американская писательница, преподаватель и кулинарный эксперт.
 Фармер, Филип Хосе (1918—2009) — американский писатель-фантаст.
 Фармер, Фрэнсис (1913—1970) — американская актриса и сценарист.

Прочее 
 Фармер — тип игрока в MMORPG.
  — название двух тауншипов в американских штатах Канзас и Огайо.

См. также 
 
 
 
 
 Фермер